Бабанины (Бобанины) — дворянский род.

В 1573 году опричником Ивана Грозного числился Иван Андреевич Бобанин.

Род происходит от Авксентия Труфановича (1588—1620), имевшего двух сыновей: Кирея и Ивана. Род Бабаниных записан в VI часть родословных книг губерний Воронежской, Курской и Тульской.

Другой род Бабаниных восходит к началу XVII века и имеет своим родоначальником тулянина Романа Никитича, внук которого, Василий Степанович Бабанин, думный дьяк, участвовал при заключении договора с поляками в 1686 году. Дмитрий Фомич и Иван Степанович Бобанины московские дворяне в 1692 г.

Описание герба 
Щит разделён на четыре части, из коих в правой части в красном поле серебряный центавр, обращённый в левую сторону и держащий в правой руке меч, а в левой щит; во второй части в серебряном поле коронованный лев, обращённый в правую сторону и держащий в правой лапе меч, в третьей части в золотом поле выходящая из облака рука, держащая шпагу и поражающая змия; в четвертой части в голубом поле положены две шпаги крестообразно, остриями вверх, над коими находится золотая шестиугольная звезда, а
внизу полумесяц золотой же, обращённый рогами вверх.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: более половины птица баба. Намёт на щите голубой и красный, подложенный золотом. Щит держат с правой стороны белый единорог, а с левой лев. Герб рода Бабаниных внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 29.

Примечания

Литература 
 
 Борисов (Ильин) И.Н. Родовые гербы России. – М., Виктория, Янтарный Сказ, 1997.

Дворянские роды, на гербах которых изображены единороги
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги
Дворянские роды, на гербах которых изображены змеи